CAU es un acrónimo que significa:

Colegio de Abogados del Uruguay
Confederación Atlética del Uruguay
Centro de Arqueología Urbana
Centro de Atención al Usuario
Confederación Americana de Urología
Universidad de Agentes de Cambio 
Además, el codón CAU (citosina, adenina y uracilo) es uno de los dos que codifican el aminoácido histidina.

Acrónimos